Санта-Фе ( — букв. «свята віра») може означати:

Топонім

Санта-Фе — провінція Аргентини, розташована на центральному сході країни
 Санта-Фе — місто в північно-східній частині Аргентини, столиця провінції Санта-Фе

Санта-Фе — один з Галапагоських островів

Санта-Фе-дель-Пенедес — муніципалітет, розташований в автономній області Каталонія
 Санта-Фе — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада

Санта-Фе-де-Богота — повна назва міста Богота, столиці Колумбії

Санта-Фе — округ штату Нью-Мексико
 Санта-Фе — місто, столиця штату Нью-Мексико
 Санта-Фе — місто, штат Техас

Інше 
 «Санта-Фе» — колумбійський футбольний клуб
 Hyundai Santa Fe — SUV від автовиробника Hyundai Motor Company

Посилання